Schladebach steht für:
 Schladebach (Leuna), Ortsteil der Ortschaft Kötzschau der Stadt Leuna, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Schladebach (Küpper) (poln. Ślad), linker Quellbach der Küpper bei Bogatynia, Powiat Zgorzelecki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Schladebach (Latrop) (Grubensiepen), linker Zufluss der Latrop (Lenne) in Latrop (Schmallenberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Schladebach ist der Familienname folgender Personen:
 von Schladebach, erloschene adlige Familie, siehe Adelsgeschlecht Marschall von Bieberstein
 Marcus Schladebach (* 1972), deutscher Jurist
 Richard Schladebach (1876–1945), deutscher Politiker (DNVP) und Mitglied des Sächsischen Landtages (1926–1933)